Angyal István (1914–?) úszó, az 1935-ös Európa-bajnokság gyorsváltó-csapatának tagja
 Angyal István (1916–?) méhész
 Angyal István (1928–1958) szabadságharcos
 Angyal István (1928–1989) szobrász
hasonló néven
 Angyal István János (1914–2012) ausztráliai magyar kémikus